Karstädt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Karstädt, Prignitz – kommun, Brandenburg, 
 Karstädt, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,